Solo sotto le stelle (Lonely Are the Brave) – film del 1962 diretto da David Miller
 Lonely Are the Brave – album degli Jorn del 2008